Arius – presbitero e teologo berbero, meglio noto come Ario
 Arius – variante tardo-latina e olandese del nome personale Ario
 Arius – genere di pesci ossei della famiglia Ariidae; vi appartiene la specie Arius manillensis